Альфа Ромео () — команда Формулы-1, участвовавшая в чемпионатах мира — годов. После долгого периода, со времен участия команды в чемпионатах мира — (и одержавшая в них победы) данной так и не удалось победить ни в одном Гран-при. Лучший финиш два вторых места на Гран-при Германии 1983 и Гран-при ЮАР 1983 годов соответственно.

Спортивный отдел компании Autodelta, вернул в чемпионат в качестве заводской конюшни в  году Alfa Romeo. Это был второй период в качестве конюшни конструктора, который был менее успешным чем первый. После возвращения в качестве конструктора в  и до ухода в конце  года гонщикам Alfa Romeo не удалось выиграли ни одной гонки в данный период, а команда ни разу не финишировала выше шестого места в кубке конструкторов. Помимо заводской конюшни, двигатели Alfa Romeo также поставлялись конюшни Озелла с  по  годы, но за этот период они набрали только два очка чемпионата.

История 
За время своего существования с середины  и до конца  года конюшне так и не удалось финишировать на первом месте и всего два старта за этот период были начаты с поул-позиции. Alfa Romeo покинула Формулу-1 в качестве конструктора после финальной гонки сезона  года в Австралии.

Autodelta 1979 
Начиная с 1977 года после долгих переговоров, Alfa Romeo дала Autodelta разрешение начать разработку автомобиля для Формулы-1 от их имени. Таким образом в сезоне  года, болид с номером шасси Alfa Romeo 177 дебютировал на Гран-при Бельгии. Этот второй приход Alfa Romeo в чемпионат Формулы-1, который стал не очень удачным.

Marlboro Team Alfa Romeo (1980—1983) 
В этот период в команде произошла трагедия, когда их гонщик Патрик Депайе погиб во время тестов на Гран-при Германии 1980 года на Хоккенхаймринг. В  году за конюшню выступал Марио Андретти, но болид не мог похвастаться надёжностью и результаты были не самые лучшие. После реструктуризации в 1982 году Autodelta, руководство над командой, техническая составляющая, а также дизайн болида были переданы на аутсорсинг Euroracing, хотя двигатели все ещё поставлялись Autodelta. Лучшим сезоном для конюшни в это период стал  год, когда команда перешла на турбированный двигатель 890T V8 и заняла 6-е место в кубке конструкторов, во многом благодаря двум финишам на втором месте Андреа Де Чезариса.

Benetton Team Alfa Romeo (1984—1985) 
Несмотря на то что турбированный 890T оказался конкурентоспособным в  году, более мощные и экономичные двигатели от BMW, Ferrari, Renault, TAG-Porsche и Honda были более надёжными. В  году по мимо всего FIA ввели лимит топлива в 220 литров без повторного заправки во время пит-стопов, и команды Euroracing Alfa Romeo потеряла свою конкурентоспособность. 890T (единственный турбированный двигатель V8, используемый в гонках в это время) был очень требовательный к топливу и сильно изнашивался на быстрых трассах — особенно на домашних трассах Alfa в Имоле и Монце. Чтобы частично устранить эту проблему, команда должна была работать с меньшим темпом, чтобы сэкономить топливо, что делало двигатель недостаточно мощным, и это оказалось серьёзным препятствием на быстрых трассах. Двигатель доробатывался, но проблемы с расходом топлива так и неудалось устранить. Третье место Риккардо Патрезе на Гран-при Италии 1984 года стало последним подиумом для команды. Помимо всего и Риккардо Патрезе и Эдди Чивер часто даже не заканчивали гонки в период — годов из — за нехватки топлива. У Чивера в  даже кончилось топлива, за 5 кругов до конца гонки, на домашнем Гран-при в Монце недалеко от штаб-квартиры Alfa в Милане.

Болид Alfa Romeo 185T команды Alfa Romeo  года, оказался настолько неконкурентоспособным, что его отозвали в середине сезона, а команда вернула болид  года Alfa Romeo 184T. После обновления до спецификаций 1985 года модель, получившая название 184TB, была фактически лучше по сравнению с новинкой, но желаемые результаты так и не были достигнуты. В интервью, которое Риккардо Патрезе дал в 2000 году, он описал 185T как «худший болид, который он когда либо пилотировал».

Результаты выступлений Alfa Romeo в Формуле-1

См. также 
 Alfa Romeo
 Альфа-Ромео (команда «Формулы-1», 1950—1951)
 Альфа Ромео (команда «Формулы-1», 2019)
 Alfa Romeo в автоспорте
 Результаты выступлений Alfa Romeo в «Формуле-1»
 Альфа Ромео в «Формуле-1»
 Autodelta
 Marlboro
 Benetton Group

Примечания 

Автогоночные команды Италии
Поставщики двигателей Формулы-1
Команды Формулы-1
Alfa Romeo
Заводские автоспортивные команды